Texasville – powieść autorstwa Larry’ego McMurtry’ego, sequel powieści Ostatni seans filmowy 
 Texasville – amerykański film z 1990 w reżyserii Petera Bogdanovicha, sequel filmu Ostatni seans filmowy